Weibezahl steht für
 Weibezahlscher Hof, denkmalgeschütztes ehemaliges Bauerngehöft in Magdeburg

Weibezahl ist der Name von
 Roland Weibezahl (1817–1871), auch: A. Waibezahl, deutscher Maler und Lithograph

Siehe auch:
 Waibezahl